Ginette est un prénom français féminin, porté entre autres par :  
 Ginette Reno (née en 1946), chanteuse et actrice québécoise,
 Ginette Leclerc (1912-1992), actrice française,
 Ginette Mathiot (1907-1998), gastronome française,
 Ginette Bucaille, joueuse de tennis française, 
 Ginette Garcin (1928-2010), actrice française, 
 Ginette Kurgan (née en 1938), historienne belge
 Ginette Neveu (1919-1949), violoniste française

Au , il a souvent été utilisé comme diminutif familier de Geneviève.

Ginette peut aussi désigner :

Musique 
 Une chanson des Têtes Raides.
 Une chanson de Beau Dommage.

Cinéma 
 Ginette, titre français du film Sweet Lavender, réalisé par Paul Powell, sorti en 1920

Autres 
 Le lycée privé Sainte-Geneviève de Versailles, dans le jargon des classes préparatoires
 Une vespasienne en langage populaire.

Voir aussi 
 
 
Prénom français